Entre Nous – singel Rush
 Entre nous – singel Chimène Badi
 Entre nous – album Chimène Badi
 Entre Nous – czasopismo wydawane przez WHO
 Od pierwszego wejrzenia (fr. Entre Nous) – francuski film z 1983